SOU steht für:
 Southampton International Airport (IATA-Code)
 Southern Airways (ICAO-Code)
 Southern Oregon University
 Southern Railway (Vereinigte Staaten),  ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Bahnhof Olsbrücken (DS100-Code)

Sou steht für:
 Sou, ehemalige französische Münze und Währungseinheit
 Sou, Bezeichnung für das 1-Penny-Stück des kanadischen Dollars im Quebecer Französisch
 Sou (Volk), chinesisches Volk
 Dorf in Osttimor, siehe Dato Tolu
 Sou (Aude), Nebenfluss der Aude, Frankreich
 Sou (Lagrasse), Nebenfluss des Orbieu, Frankreich, der bei Lagrasse mündet 
 Sou (Vignevieille), Nebenfluss des Orbieu, Frankreich, der bei Vignevieille mündet

Sou ist der Familienname folgender Personen:
 Sulu Sou (* 1991), Parlamentarier aus Macao
 Tit Linda Sou (* 1989), kambodschanische Sprinterin

Sō, So or Sou ist ein japanischer Familienname:
 Namensträger siehe unter Sō

Sou ist die kantonesische Form eines chinesischen Familiennames:
 Namensträger siehe unter Su

sou steht für:
 Südthailändische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Sous
 SU
 Soo (Begriffsklärung)

SOU